Le Circuit des arts visuels et des métiers d’art de la Gaspésie est une des trois routes touristiques de la région de la Gaspésie au Québec. Conçu par le Conseil de la culture de la Gaspésie, le circuit met en valeur le milieu culturel gaspésien, notamment une quarantaine d’artistes et artisans situés tout autour de la péninsule gaspésienne. Cette route touristique du Québec s'étend sur .

Cette route touristique de la Gaspésie est l'une des principales routes des arts situées au Québec dans les régions de l'Estrie (Memphremagog, depuis 1994), Côte-Nord (Pointe-Lebel), Centre-du-Québec (Victoriaville), Chaudière-Appalaches (Beauce, depuis 2008), etc. Le Circuit des arts de la Gaspésie est l'une des plus anciennes d'entre elles, elle a servi d'inspiration à d'autres.

Historique 
Le circuit a été créé en 2002 sous le nom La tournée des studios et des ateliers de la Gaspésie. En 2006, le Conseil de la culture de la Gaspésie lui donna le nom de Circuit des arts visuels et des métiers d’art de la Gaspésie.  Le circuit est disponible sur l'internet et sous la forme d’une brochure bilingue ( exemplaires en 2012) qui est distribué sur tout le territoire gaspésien et dans les grandes villes du Québec. Depuis juillet 2013, il existe dans une version GPS.

Les différents arts 
La peinture, la sculpture, la photographie, la joaillerie et la couture sont les principaux arts mis en valeur dans le circuit. Les matériaux utilisés par les artistes et artisans sont le métal, le bois, le verre, la pierre, le bronze, le savon, la porcelaine et le textile.

Services offerts 
Outre le volet interprétation, plusieurs ateliers et boutiques font de la commercialisation d'œuvres d'art, de produits du terroir et d'objets souvenirs.

Trajet 
Ce circuit parcourt toute la péninsule gaspésienne en suivant la route 132 sur une distance de . Elle traverse une quarantaine de municipalités réparties dans cinq municipalités régionales de comté : La Haute-Gaspésie, La Côte-de-Gaspé, Le Rocher-Percé, Bonaventure et Avignon.

Pour les besoins du circuit des arts, comme pour la carte, la Gaspésie est divisée en cinq zones : La Côte, La Haute-Gaspésie, La Pointe, La Baie-des-Chaleurs et La Vallée. En 2012, chacune de ces zones comptait le nombre suivant d'attractions à l'intérieur du circuit :
 La Côte : 5 attractions
 La Haute-Gaspésie : 6 attractions
 La Pointe : 16 attractions
 La Baie-des-Chaleurs : 14 attractions
 La Vallée : 1 attractions

Notes et références

Médiagraphie 
Conseil de la culture de la Gaspésie. « Circuit des arts visuels et des métiers d’art de la Gaspésie», [En ligne] www.circuitdesarts.org, (Page consulté le 2 décembre 2013)
Conseil de la culture de la Gaspésie. «Conseil de la culture de la Gaspésie », [En ligne]  www.zonegaspesie.qc.ca , (Page consulté le 2 décembre 2013)
Gouvernement du Québec. « Circuit des arts de la Gaspésie», [En ligne] www.bonjourquebec.com , (Page consulté le 2 décembre 2013)

Liens internes 

 Circuit touristique
 Liste de routes et circuits touristiques du Québec

Liens externes 
www.circuitdesarts.org

Arts, des
Gaspésie